Francesca D'Oriano – ex tuffatrice italiana
 Laura D'Oriano – agente segreta italiana naturalizzata svizzera
 Luigi D'Oriano – taekwondoka italiano